А́рендт — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Арендт, Андрей:
 
 Арендт, Вальтер (1925—2005) — немецкий профсоюзный и политический деятель, министр труда ФРГ.
 Арендт, Всеволод Викторович (1887—1937) — историк оружия и военного дела.
 Арендт, Мартин Фридрих (1769—1823) — датский антиквар и археолог.
 Арендт, Николай:
 
 Арендт, Рудольф (1828—1902) — немецкий педагог, профессор химии Лейпцигского политехнического института, преподаватель реального училища.
 Арендт, Теодор (Фёдор Иванович) (1755—1797) — известный русский врач, участник подавления восстания Пугачёва, отец Николая и Андрея Арендтов.
 Арендт, Эрих (1903—1984) — немецкий поэт и переводчик.

 Арендт, Ариадна Александровна (1906—1997)— внучка Николая Андреевича Арендта, скульптор, график.
 Арендт, Изабелла (род. 1993) — датский политик.
 Арендт, Ирма (Ирина Ивановна Симанова) (род. 1967) — российская актриса театра и кино, театральный режиссёр и педагог Каменск-Уральского театра «Драма Номер Три».
 Арендт, Николь (род. 1969) — американская теннисистка.
 Арендт, Нина Константиновна (1902—1999) — советский селекционер плодовых культур, лауреат Сталинской премии.
 Арендт, Софья (род. 1982) — российская актриса.
 Арендт, Ханна (1906—1975) — известный немецко-американский философ и историк.
 Арендт, Хельга (1964—2013) — немецкая легкоатлетка.

См. также 
 Арендс

Примечания